Храбровицкий — фамилия.

Известные носители:
 Храбровицкий, Даниил Яковлевич (1923—1980) — советский режиссёр, сценарист.
 Храбровицкий, Александр Вениаминович (1912—1989) — советский литературовед, писатель и общественный деятель, краевед.